Een Let, oftewel een inwoner van Letland
Ladies European Tour, een organisatie die de belangen behartigt van dames-golfprofessionals
Let Kunovice, een Tsjechische, vroeger Tsjechoslowaakse, vliegtuigfabrikant uit Kunovice